USS Midway (CV-41) – portaerei
USS Midway (CVE-63) – portaerei di scorta